Garden steht für:
 Garden (Alabama) in den Vereinigten Staaten
 Garden County, Verwaltungseinheit in Nebraska, Vereinigte Staaten
 Garden (Lohmen), Ortsteil der Gemeinde Lohmen (Mecklenburg) im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Garden (Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Garden (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Garden (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Garden (Utah) in den Vereinigten Staaten
 Gardno (Gryfino) (ehemals Garden im Landkreis Greifenhagen, Pommern), eine Ortschaft in der Gemeinde Gryfino, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Gardzień (ehemals Garden im Landkreis Rosenberg, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Gemeinde Iława, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Garden Spur, Felssporn in der Ross Dependency, Antarktika

Garden ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Garden (1730–1791), schottischer Botaniker
 Antje Garden (1951–1993), deutsche Fernsehansagerin und Moderatorin
 Edward Garden (1930–2017), britischer Musikwissenschaftler
 Ernst Garden (1900–1945), deutscher Filmproduktionsleiter und -herstellungsleiter
 John Garden (1882–1968), australischer Politiker und Gewerkschaftsführer
 Joy Garden (* 1923), australische Botanikerin
 Mary Garden (1874–1967), britische Opernsängerin (Sopran)
 Nancy Garden (1938–2014), US-amerikanische Schriftstellerin
 Peter Garden (1924–2015), deutscher Schauspieler, Sänger und Show-Präsentator
 Rainer Garden (* 1951), deutscher Musiker und Entertainer
 Susan Garden, Baroness Garden of Frognal (* 1944), britische Politikerin
 Timothy Garden, Baron Garden (1944–2007), britischer Politiker und Air Marshal
 Viola Garden (1902–1993), österreichische Stummfilmschauspielerin
 Zofia Garden, deutsche Comiczeichnerin

Siehe auch:
 Maxi & Chris Garden, deutsches Gesangsduo
 Gaarden (Begriffsklärung)